Bouwkunde
 Bordes (trap), platform dat twee steken of traparmen van een trap onderbreekt en waar de trap vaak van richting verandert
 Bordes (verhoogde stoep), verhoogd platform voor de ingang van een gebouw bereikbaar via een aantal treden of een trap
 Bordes (molen), platform boven aan de buitentrap bij het trapbint van een standerd- of wipmolen

Geografie
 Bordes (Pyrénées-Atlantiques)
 Bordes (Hautes-Pyrénées)
 Bordes-de-Rivière, Haute-Garonne
 gemeenten met de naam Les Bordes

Achternaam 
 Tobie Constantin de Bordes (1772 - 1845), Tweede Kamerlid en Procureur-Generaal
 Jan Philip de Bordes (1817 - 1899), Nederlands ingenieur